Peter Maslow (né le  à Brooklyn) est un peintre américain qui s'est particulièrement illustré dans le domaine de l'Expressionnisme abstrait en Europe Centrale (République Tchèque et Pologne) photographiant, esquissant, peignant et exposant durant ses années de formation, puis à New York, où il travaille, vit et expose, actuellement. 

Ses peintures seraient, comme il l'explique lui-même, à l'image d'un montage cinétique le résultat de ces errances de jeunesse à travers tous ces lieux vécus, mémorisés et emportés avec lui ; les souvenirs de voyages à l'étranger recouvrant Brooklyn, sa ville natale, comme des fantasmes (explique-t-il volontiers) où la mémoire, la connaissance et les perceptions s'entrelacent, désorientant l'esprit.

Il est par ailleurs apparenté à Abraham Maslow, psychologue américain issue d'une fratrie d'immigrants russes d'origine juive, connu en particulier pour son explication de la motivation par la hiérarchie des besoins, souvent représentée sous la forme d'une pyramide (dite Pyramide de Maslow).

Expositions 
Kindred Spirits, The Painting Center, 2017, New York, USA
Gowanus, Vienna, Chashama Lobby Gallery (45ème rue), 2013, NYC, USA
The Vienna Bunker Series, Chashama Lobby Gallery (45ème rue), 2008, NYC, USA
Paintings, The Kathleen Cullen Fine Arts Gallery, 2007, Chelsea, NYC, USA
Five Artists from New York, Musée Egon Schiele, 2007, Cesky Krumlov, République Tchèque 
Paintings, The Kathleen Cullen Fine Arts Gallery, 2007, Chelsea, NYC, USA
The Vienna Bunker Series Paintings: 2003 – 2005, Lolita Bar, 2005, NYC, USA
Fresh Perspectives II, Galerie Concepto 9, 2005, Brooklyn, NY, USA
The Tsunami Relief Benefit Concert, Merkin Hall, Lincoln Center, NY, USA
April Fools, Galerie Plus, 2003, Brooklyn, NY, USA
Shtooka, Fondation Puffin, 2002, Teaneck, New Jersey, USA
Paintings: A Study of Polish Identity, Galeria ZPAP Sukiennice, 2000, Cracovie, Pologne
The Paramount Series, Université de Long Island, 1997, Brooklyn, NY, USA

Bourses et Résidences 

 Artiste en résidence à l'Université de Long Island, Brooklyn Campus, 1996-97
 Fulbright Scholarship, Pologne, 1999-2000
 Bourse de l'Institut Culturel de Pologne, Consulat américain de Cracovie, Pologne, 2000, 2001
 Artiste Membre de Emergency Arts Collective, Chelsea, NY, 2006-2007
 Résidence d'artiste à la Fondation Egon Schiele, Cesky Krumlov, République Tchèque, 2007

Publications 
 Sorrowful Songs [illustration de Peter Maslow], texte de Déborah Heissler et préface de Claude Chambard (France), Æncrages & Co, coll. Voix de chants, France, 2015.
 Faire Crier les nuages, [illustration de couverture par Peter Maslow], texte de Roger des Roches, Les Herbes rouges, Canada, 2012.

Notes et références

Liens externes 
Site de l'artiste : http://www.petermaslow.com
Galerie Kathleen Cullen : http://www.kathleencullenfinearts.com/petermaslowexhibit.html
The Painting Center : https://www.thepaintingcenter.org/kindred-spirits

Naissance à Brooklyn
Naissance en décembre 1971
Peintre américain du XXe siècle
Peintre américain du XXIe siècle